Cissé bezeichnet:

 Cissé, französische Gemeinde im Département Vienne

Cissé oder Cisse ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Karim Cissé (* 1985), ivorischer Fußballtorhüter

 Aïssatou Cissé (* 1971), senegalesische Schriftstellerin und Aktivistin
 Aliou Cissé (* 1976), senegalesischer Fußballspieler
 Alioune Cissé (* 1990), senegalesischer Fußballspieler

 Arthur Cissé (* 1996), ivorischer Sprinter
 Babou A. M. Cisse (1943–2015), gambischer Versicherungsmanager und Sportfunktionär 
 Boubacar Cissé (1909–1989), nigrischer Manager und Politiker
 Boubou Cissé (* 1974), malischer Ökonom und Politiker
 Cheick Sallah Cissé (* 1993), ivorischer Taekwondoin
 Djibril Cissé (* 1981), französischer Fußballspieler
 Édouard Cissé (* 1978), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 El Hadj Souleymane Cissé (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 Elimane Cissé (* 1995), senegalesischer Fußballspieler

 Jeanne Martin Cissé (1926–2017), guineische Politikerin
 Kalifa Cissé (* 1984), malischer Fußballspieler
 Karamoko Cissé (* 1988), guineischer Fußballspieler
 Kaya Magan Cissé, König vom Stamm der Soninke und Begründer der Cissé-Tounkara-Dynastie
 Lamine Cissé (* 1971), senegalesischer Fußballspieler
 Madjiguène Cissé (* 1951), senegalesische Frauenaktivistin

 Mahamane Cissé (* 1993), nigrischer Fußballspieler
 Mangué Cissé (1945–2009), ivorischer Fußballspieler
 Mariama Cissé (* 1962), nigrische Richterin
 Moctar Cissé (* 1993), malischer Fußballspieler
 Momo Cissé (* 2002), guineisch-französischer Fußballspieler
 Momo Cissé (Fußballspieler, 1990) (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Moustapha Cissé (* 1991), senegalesischer Fußballspieler
 Nouhoum Cissé (* 1994), togoischer Fußballspieler
 Ousseynou Cissé (* 1991), malischer Fußballspieler
 Pape Abou Cissé (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Papiss Demba Cissé (* 1985), senegalesischer Fußballspieler
 Robert Cissé (* 1968), malischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Sikasso
 Sadio Baba Cissé (* 1979), malischer Fußballspieler

 Salim Cissé (* 1992), guineischer Fußballspieler
 Sekou Cissé (* 1985), ivorischer Fußballspieler
 Souleymane Cissé (* 1940), malischer Filmemacher und Regisseur
 Souleymane Cissé (Fußballspieler) (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Souleymane Cissé (Fußballspieler, 2002) (* 2002), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Soumaïla Cissé (1949–2020), malischer Politiker